Kandangan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kandangan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,23, long 110,46), 
 Kecamatan Kandangan (distrikt i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,22, long 110,21), 
 Desa Kandangan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,12, long 110,95), 
 Desa Kandangan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,90, long 112,87), 
 Desa Kandangan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,23, long 112,52), 
 Desa Kandangan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,15, long 112,48), 
 Desa Kandangan (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat), 
 Kecamatan Kandangan (distrikt i Indonesien, Jawa Timur), 
 Desa Kandangan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,76, long 112,28), 
 Desa Kandangan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,51, long 112,63), 
 Desa Kandangan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,12, long 111,82), 
 Desa Kandangan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,07, long 113,08), 
 Desa Kandangan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,09, long 112,09), 
 Desa Kandangan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,47, long 113,98), 

Robotskapade Indonesienförgreningar